Алекса́ндр Никола́евич Васи́льев (1 сентября 1940 — 10 октября 2006) — российский физик-теоретик, доктор физико-математических наук, профессор, профессор физического факультета Санкт-Петербургского (Ленинградского) государственного университета.

Биография 
Родился в 1940 году в Пскове. Там же окончил с золотой медалью среднюю школу. После этого поступил на физический факультет ЛГУ.

Педагогическая деятельность 
По окончании кафедры теоретической физики работал там же. После создания кафедры теории ядра и элементарных частиц (ныне — кафедра физики высоких энергий и элементарных частиц) работал на ней до конца своих дней. Читал курсы лекций по теоретической физике. В частности, в течение многих лет читал курс электродинамики для половины потока физического факультета (параллельно с Ю. А. Яппой, читавшим свой курс электродинамики для другой половины потока). На многократно проводившихся опросах студенты называли Васильева одним из лучших преподавателей физического факультета, а Ученый совет СПбГУ наградил его почётной премией «За педагогическое мастерство». Лекции Васильева отличались простотой и ясностью изложения самых сложных концепций. Годы работы Васильева в университете характеризовались  темпами развития теоретической физики.

Читал курсы «Электродинамика» (5-й семестр, для всего курса), «Применение методов теории поля» (10-й семестр, кафедра статистической физики), «Применение методов квантовой теории поля к проблемам многих тел» (10-й семестр, кафедра физики высоких энергий и элементарных частиц).

Научные достижения 
Научные интересы Васильева широки и разнообразны. Уже в самом начале научной карьеры он добился успеха в сложной области теоретической физики — конструктивной квантовой теории поля. Полученные им результаты были отмечены в 1972 году премией Ленинского комсомола.

Васильев пользовался международным признанием как специалист по конструктивной теории поля, когда он решил не ограничиваться этой проблематикой и расширить область своих исследований. Вместе со своими учениками он занялся разработкой функциональных методов квантовой теории поля и статистической физики.

Так возникла «Школа Васильева»,
в которой формировались высококвалифицированные научные работники и преподаватели. В настоящее время среди учеников Васильева 9 докторов и свыше 20 кандидатов наук. Многие из них создали собственные научные направления и имеют своих учеников. 

Наибольший интерес у Васильева в последние годы вызывала теория критических явлений.

В 1990-е годы А. Н. Васильев неоднократно становился лауреатом грантов Сороса и опубликовал несколько научно-популярных статей в «Соросовском образовательном журнале».

Семья 
Дочери Анна (р. 1972 г.), физик; Елена (р. 1963 г.)

Научные труды 
  (переведена на английский язык)
 
  (переведена на английский язык)
 
  (в настоящее время переводится на сербский язык)

Награды и премии 
 премия Ленинского комсомола (1972) — за цикл работ «Алгебраические аспекты квантовой теории поля»

Примечания

Ссылки 
 
 VI Международная конференция «Модели квантовой теории поля»
 Некролог // Вестник Санкт-Петербургского университета. — 2006.

Физики-теоретики СССР
Физики-теоретики России
Выпускники физического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели физического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета
Доктора физико-математических наук